

Cinema
Avril – cortometraggio del 1998 diretto da Raja Amari
Avril – film del 2006 diretto da Gérald Hustache-Mathieu

Geografia

Avril – comune della Meurthe e Mosella
Avril-sur-Loire – comune della Nièvre

Musica
Avril – singolo di Yael Naim del 2001, dall'album In a Man's Womb
Avril – album di Laurent Voulzy del 2001

Persone
Cliff Avril – giocatore di football americano statunitense
Édouard-Henri Avril – pittore e illustratore francese
Jacky Avril – ex canoista francese
Jane Avril – ballerina francese
Nicole Avril – attrice e scrittrice francese
Prosper Avril – generale e politico haitiano

Altro
Avril – variante del nome proprio femminile April